Высшая лига 1989/1990 () — 69-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дерри Сити» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1989/1990
Ирландия
Ирландия
1989 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990